Rahonavis ostromi — вид вымерших птиц из монотипического рода Rahonavis, живших во времена верхнемеловой эпохи (маастрихтский век) на территории Мадагаскара.

Родовое название Rahonavis образовано от малагасийского rahona и , переводится буквально как «угроза птице от облаков». Название вида дано в честь Джона Острома, американского палеонтолога.

Описание 

Известен по единственному скелету, найденному около местечка Беривотра (Мадагаскар). Очень схож с микрораптором. Описан группой учёных во главе с Р. Форстером в 1998 году. Вес — 510—790 г, длина — 60 см, высота — 45 см.

Плотоядный, питался насекомыми, рептилиями и другими небольшими животными. Многие палеонтологи полагают, что эта птица могла не только планировать с ветки на ветку, как это делали и делают некоторые рептилии и млекопитающие, но уже и по-настоящему активно летать, как большинство птиц, только хуже.

Систематика 
Положении рода в классификации завропсид однозначно не определено: разные систематики относят его и к классу птиц, и к кладе Avialae, и к семейству дромеозаврид. Начиная с 2013 года, превалирует мнение, что Rahonavis занимает базальное положение в классе птиц. Эта точка зрения подтверждена в работе Wang и Liu 2015 года.

Кладограмма на 2020 год:

В культуре 
 Представитель показан в 3 серии телесериала «Планета динозавров» и в 3 серии телесериала «Революция динозавров».

См. также 
 Zhongornis haoae
 Archaeornithes и Ящерохвостые птицы

Примечания 

Манирапторы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Ископаемая фауна Мадагаскара
Остром, Джон
Фоссилии из меловых отложений Мадагаскара